Die Access Linux Platform (ALP) ist ein auf Linux basierendes Betriebssystem für PDAs. Es wurde als Nachfolger von Palm OS von Access entwickelt.

Geschichte 
Die Access Linux Platform wurde im Februar 2006 angekündigt. Die erste Version der Plattform und das Software Development Kit wurden im Februar 2007 veröffentlicht. Für 2009 wurden das Edelweiss-Smartphone von Emblaze Mobile und das Monolith-Smartphone von Sharp in Zusammenarbeit mit Emblaze Mobile und sieben weiteren Partnern angekündigt.
 
Im November 2009 wurde das Gerät First Else vorgestellt, das mangels Partnern für die Vermarktung nicht erschien.

Funktionsumfang 
Auf PDAs mit Access Linux Platform können Javaprogramme, Palm-OS-Programme, und auf GTK+ basierende Linux-Anwendungen ausgeführt werden. Die ALP ist kompatibel zu LiMo.

Einzelnachweise 

Linux-Distribution für Mobilgeräte
Personal Digital Assistant
Palm OS